Samaria steht für:

 Samaria (antike Stadt), Hauptstadt des Königreichs Israel
 nördlicher Teil des Westjordanlands, siehe Samarien
 Samaria-Schlucht auf Kreta
 Samaria (Film), südkoreanischer Spielfilm (2004)
 Samaria (Schiff), Passagierdampfer der Cunard Line
 Trivialname für Samarium(III)-oxid
 Agnes Samaria (* 1972), namibische Sportlerin
 Bobby Samaria, namibischer Ex-Fußballer und Fußballtrainer

Samaria ist der Name folgender Orte

in Bolivien:
 Samaria (Bolivien)

in den Vereinigten Staaten:
 Samaria (Idaho)
 Samaria (Indiana)
 Samaria (Kentucky)
 Samaria (Michigan)
 Samaria (North Carolina)
 Samaria (South Carolina)
 Samaria (Texas)

Siehe auch:
 Samaritaner
 Samariter